Košarka na Poletnih olimpijskih igrah 1956. Potekala je za moške med 2. novembrom in 1. decembrom 1956 v Melbournu, nastopilo je 174 košarkarjev iz petnajstih reprezentanc.

Dobitniki medalj

|-valign=top
|  Carl CainBill HouglandK.C. JonesBill RussellJames WalshWilliam EvansBurdette HaldorssonRonald TomsicRichard BoushkaGilbert FordRobert JeangerardCharles Darling
|  Valdis MuižnieksMaigonis ValdmanisVladimir TorbanStasis StonkusKazis PetkevičiusArkadij BočkarevJānis KrūmiņšMihail SemjonovAlgirdas LauritenasJurj OzerovViktor ZubkovMihail Studenecki
|  Carlos BlixenRamiro CortesHéctor CostaNelson ChelleNelson DemarcoHéctor García OteroCarlos GonzálesSergio MattoOscar MogliaRaúl MeraAriel OlascoagaMilton Scaron
|}

Potek turnirja

Zaključni del

Končni vrstni red

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1956
Športi Poletnih olimpijskih iger 1956